Johann Bornemann ist der Name folgender Personen:
* Johann Friedrich Christian Bornemann (1791–1868), deutscher Badearzt
 Johann Georg Bornemann  (1831–1896), deutscher Geologe und Paläontologe
 Johann Wilhelm Bornemann (1766–1851), deutscher Schriftsteller und Lotteriedirektor, siehe Wilhelm Bornemann (Schriftsteller)

Siehe auch:
 Hans Bornemann
 Johannes Bornemann